

Cinema 
 Il salario della paura (Sorcerer) – film del 1977 diretto da William Friedkin

Musica 
 Sorcerer – album di Miles Davis del 1967
 The Sorcerer – album di Gabor Szabo del 1967
 Sorcerer – album dei Tangerine Dream del 1977, colonna sonora de Il salario della paura

Altro 
The Sorcerer, opera comica del 1877
Simon the Sorcerer (serie), serie di videogiochi
Sorcerer, gioco di ruolo di Ron Edwards
Exidy Sorcerer, computer basato sullo Z80 della Exidy